Jewell kan syfta på:

Personer
 Jewell (sångare) (född 1968),  amerikansk sångerska
 Isabel Jewell (1907–1972), amerikansk skådespelare
 Jennyfer Jewell (född 1984), nyzeeländsk skådespelare
 Jessica Jewel (född 1971), amerikansk pornografisk skådespelare
 John Jewel (1522–1571), engelsk biskop
 Lisa Jewell (född 1968), brittisk författare
 Lynne Jewell (född 1959), amerikansk seglare
 Marshall Jewell (1825–1883), amerikansk politiker, republikan, guvernör i Connecticut
 Sally Jewell  (född 1956), amerikansk politiker, demokrat, utrikesminister
 Wanda Jewell (född 1954), amerikansk sportskytt

Geografi

Antarktis 

 Mount Jewell,

USA 

 Jewell, Kansas – en ort i Jewell County, 
 Jewell, Iowa – en ort i Hamilton County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar
Efternamnsförgreningssidor
Engelska efternamn